Het DTM seizoen 2016 was het 17de seizoen van de Deutsche Tourenwagen-Masters, na de hervatting van het kampioenschap in 2000.

Marco Wittmann behaalde in de laatste race van het seizoen op de Hockenheimring Baden-Württemberg zijn tweede DTM-kampioenschap door vierde te worden in de race, wat genoeg was om zijn rivaal Edoardo Mortara voor te blijven.

Teams en rijders

 René Rast verving Adrien Tambay in de tweede race op het Circuit Park Zandvoort, nadat Tambay in de eerste race geblesseerd raakte.
 Felix Rosenqvist verving vanaf het raceweekend op de Moscow Raceway de naar de Formule 1 vertrokken Esteban Ocon.

Kalender en resultaten
 De race op de Motorsport Arena Oschersleben is vervangen door een race op de Hungaroring.

Kampioenschap

2016
Autosport in 2016